Gaytania daucoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Gaytania daucoides ingår i släktet Gaytania och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
daucoides